Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1988 was de 25e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 17 tot en met 28 oktober 1988 in Doha, Qatar, werd gespeeld. Irak werd voor de vierde keer winnaar van het toernooi, in de finale werd Syrië na strafschoppen verslagen. Qatar werd derde.
 

Dit toernooi was tevens een kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 in 1989. dat gespeeld werd in Saoedi-Arabië. Dat land was als gastland automatisch gekwalificeerd, daarnaast zouden ook de finalisten, Irak en Syrië aan dat toernooi meedoen.

Kwalificatie

{| width=100%
| width=35% align=left valign=top |  
Poule GGespeeld in Pyongyang, Noord-Korea.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Intercontinentale kwalificatieronde

Voetbal in Qatar
Voetbal in 1988
Voetbal in 1989
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Qatar